

Geografia

Francia 
 Montet-et-Bouxal – comune nel dipartimento del Lot (Occitania)

Svizzera 
 Montet – comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Montet – ex comune ora frazione di Les Montets, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
 Le Montet (disambigua) – pagina di disambiguazione